

Sigle 
 Sue gentili mani – indicazione su una lettera riservata espressamente al destinatario, o da consegnare a mano

Codici 
 SGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Ignacio (Messico)
 sgm – codice ISO 639-3 della lingua singa

Religione 
 SGM – Suore della Carità di Montréal (Sœurs Grises de Montréal)

Economia 
 SGM Distribuzione – azienda titolare del marchio Marcopolo, aderente a Expert
 Società Gestione Multipla – azienda di trasporti pubblici di Lecce